Сагайдачное — село в Прохоровском районе Белгородской области (Россия), входит в состав Призначенского сельского поселения.

Население

Известные уроженцы 
Мирошников, Анатолий Иванович — академик РАН, член Президиума РАН, крупный специалист в области биотехнологии и технологии природных и синтетических соединений, а также биоорганической химии. В 1987—1991 гг. — директор Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений (ВИЛР), с 1991 г. — заместитель директора Института биоорганической химии РАН, председатель Президиума Пущинского Научного Центра РАН.

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района